Калатафими-Седжеста () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Трапани.

Население составляет 7423 человека, плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 154 км². Почтовый индекс — 91013. Телефонный код — 0924.

В коммуне особо почитаются Крест Господень и Пресвятая Богородица (Maria Santissima di Giubino), празднование 3 мая.

Примечания

Ссылки 

Коммуны провинции Трапани